

Лапорт — місто, штат Міннесота
 Лапорт — місто, штат Пенсільванія
 Лапорт Тауншип — селище в окрузі Саллікан, штат Пенсильванія
 Лапорт — переписна місцевість, штат Колорадо